Ювеналій (Кілін) — архієпископ Іжевський та Удмуртський, в миру Кілін Іван Кельсійович
 Ювеналій (Поярков) — митрополит Крутицький та Коломненський, в миру Поярков Володимир Кирилович